Kempinski bezeichnet:
 die älteste Luxushotelkette Europas, siehe Kempinski

Kempinski oder Kempiński ist der Familienname folgender Personen:
 Berthold Kempinski (1843–1910), deutscher Weinhändler und Gastronom
 Gerhard Kempinski (1904–1947), deutscher Gastronom und Filmschauspieler
 Robert Kempiński (* 1977), polnischer Schachmeister
 Tom Kempinski (* 1938), britischer Dramatiker und Filmschauspieler

Siehe auch:
 Kępiński